Nikola Petrović-Njegoš může být:

 Nikola I. Petrović-Njegoš (1841–1921) – černohorský panovník v letech 1860–1918 (kníže a král)
 Nikola II. Petrović-Njegoš, korunní princ  (* 1944) – jeho pravnuk, současná hlava dynastie Petrovićů-Njegošů a následník černohorského trůnu, přívrženci nazýván jako Nikola II.
 Nikola III. Petrović-Njegoš, princ (* 2009) – vnuk Nikoly II., dědičný princ trůnu